Puna bedeutet:
 Puna (Vegetation) – Höhenstufe der Anden und Vegetationsform tropischer Hochgebirgssteppen
 Puna (Argentinien) – Hochwüste in Argentinien
 Puna (Bolivien) – Kleinstadt im Departamento Potosí, Bolivien
 Municipio Puna – Landkreis im Departamento Potosí, Bolivien
 Puna (Hawaiʻi) – Verwaltungsbezirk (district) auf der Insel Hawaiʻi
 Poona – Stadt im Bundesstaat Maharashtra, Indien; siehe Pune
 Puna (Indien) – Stadt im Bundesstaat Gujarat, Indien  
 Puna (Polen) – Dorf im indonesischen Distrikt Polen in Westtimor
 Puna – Synonym für die Kakteengattung Maihueniopsis
 Puná – Insel im Golf von Guayaquil im Pazifik, Ecuador
 Puná (Guayas), ländliches Kirchspiel der Provinz Guayas in Ecuador
 Typ Puná – deutscher Kühlschiffstyp
 Puná – Kühlschiff der Reederei F. Laeisz; siehe Typ Puná#Die Schiffe

Puna ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Puna (* 1949), Politiker von den Cookinseln